Amore di zingara (Golden Earrings), film diretto da Mitchell Leisen (1947)
Amore di zingara (La hermana San Sulpicio), film diretto da Luis Lucia (1952)